Basdevant ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Basdevant (1877–1968), französischer Jurist, Präsident des Internationalen Gerichtshofs (1949–1952)
 Suzanne Bastid-Basdevant (1906–1995), französische Juristin, Professorin in Lyon und Paris